Adams Glacier kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Adams Glacier (glaciär i Antarktis, lat -66,85, long 109,70), 
 Adams Glacier (glaciär i Antarktis, lat -78,12, long 163,63), 

Robotskapade Antarktisförgreningar